La marine portugaise a baptisé deux sous-marins NRP Delfim, en référence au mammifère marin nommé « dauphin » en français :

 Le , un sous-marin de classe Delfim, lancé lancé en 1934.
 Le , un sous-marin de classe Albacora lancé en 1968.

Notes